Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2014 проводился с 21 по 26 января 2014 года в городе Абердин среди как мужских, так и женских юниорских команд.

В чемпионате принимало участие 9 юниорских мужских и 9 юниорских женских команд (кёрлингистам должно было быть на момент начала чемпионата не более 21 года).

Победители мужского и женского турниров получали право как юниорские сборные Шотландии выступать на .

Победителями мужского турнира стала (в 3-й раз и 3-й раз подряд) команда скипа Кайла Смита, победившая в финале команду скипа Стюарта Тейлора. Бронзовые медали завоевала команда скипа Робина Брайдона.

Победителями женского турнира стала (впервые) команда скипа Джина Эйткен, победившая в финале команду скипа Кэти Мюррей. Бронзовые медали завоевала команда скипа Jennifer Martin.

Мужчины

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
| 1||align=left|Grant Barr       ||  * || 3:8|| 7:8|| 3:7|| 4:6||4:10|| 5:7|| 6:4|| 9:7|| 2 || 6 ||8
|- bgcolor=#cfc
| 2||align=left|Робин Брайдон    || 8:3||  * || 5:8|| 8:4|| 8:7|| 3:6|| 8:5|| 9:3||10:6|| 6 || 2 ||2
|-
| 3||align=left|Кэмерон Брайс    || 8:7|| 8:5||  * || 8:2|| 4:6|| 8:6|| 4:6|| 8:9|| 7:6|| 5 || 3 ||5
|-
| 4||align=left|Andrew Callander || 7:3|| 4:8|| 2:8||  * || 4:6|| 2:7|| 3:6|| 7:1|| 6:7|| 2 || 6 ||7
|-
| 5||align=left|Брюс Моуэт       || 6:4|| 7:8|| 6:4|| 6:4||  * || 6:7|| 4:7||11:3|| 8:5|| 5 || 3 ||4
|- bgcolor=#cfc
| 6||align=left|Кайл Смит        ||10:4|| 6:3|| 6:8|| 7:2|| 7:6||  * || 5:1||10:2|| 5:9|| 6 || 2 ||1
|- bgcolor=#cfc
| 7||align=left|Стюарт Тейлор    || 7:5|| 5:8|| 6:4|| 6:3|| 7:4|| 1:5||  * || 8:6|| 6:5|| 6 || 2 ||3
|-
| 8||align=left|Robert Tait      || 4:6|| 3:9|| 9:8|| 1:7||3:11||2:10|| 6:8||  * ||1:10|| 1 || 7 ||9
|-
| 9||align=left|Росс Уайт        || 7:9||6:10|| 6:7|| 7:6|| 5:8|| 9:5|| 5:6||10:1||  * || 3 || 5 ||6
|}
  Проходят в плей-офф

 Плей-офф Четвертьфинал. (1-я команда против 2-й) 25 января, 20:30Полуфинал. 26 января, 10:00Финал. 26 января, 14:15

 Итоговая классификация 

 Женщины 

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
| 1||align=left|Dionne Clark    ||  * ||5:10||2:11||5:10||13:4||6:12||4:14|| 6:8|| 9:5|| 2 || 6 ||8
|-
| 2||align=left|Amy MacDonald   ||10:5||  * || 2:8|| 4:7||12:2||2:11||4:12|| 4:5|| 4:8|| 2 || 6 ||7
|- bgcolor=#cfc
| 3||align=left|Jennifer Martin ||11:2|| 8:2||  * || 5:6|| 9:2|| 7:2||4:10||10:4|| 9:6|| 6 || 2 ||3
|- bgcolor=#cfc
| 4||align=left|Кэти Мюррей     ||10:5|| 7:4|| 6:5||  * || 9:1||11:5|| 7:6|| 8:3|| 8:9|| 7 || 1 ||1
|-
| 5||align=left|Katie Wright    ||4:13||2:12|| 2:9|| 1:9||  * ||11:12||4:11||1:13|| 6:7|| 0 || 8 ||9
|-
| 6||align=left|Fiona Spain     ||12:6||11:2|| 2:7||5:11||12:11||  * || 2:9|| 5:9|| 8:7|| 4 || 4 ||6
|- bgcolor=#cfc
| 7||align=left|Джина Эйткен    ||14:4||12:4||10:4|| 6:7||11:4|| 9:2||  * || 9:3||11:14|| 6 || 2 ||2
|-
| 8||align=left|Karina Aitken   || 8:6|| 5:4||4:10|| 3:8||13:1|| 9:5|| 3:9||  * ||4:11|| 4 || 4 ||5
|-
| 9||align=left|Lesley Young    || 5:9|| 8:4|| 6:9|| 9:8|| 7:6|| 7:8||14:11||11:4||  * || 5 || 3 ||4
|}
  Проходят в плей-офф

 Плей-офф Четвертьфинал. (1-я команда против 2-й) 25 января, 20:30Полуфинал. 25 января, 10:00Финал.' 25 января, 14:15''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского юниорских чемпионатов Шотландии 2014

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2014
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2014
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2013

Спорт в Шотландии в 2014 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Абердине
Январь 2014 года